

Paróquias do Brasil 
 Paróquia Bom Jesus (Bom Jesus do Amparo), em Minas Gerais
 Paróquia Bom Jesus (Brumado), na Bahia
 Paróquia Bom Jesus de Uberlândia, em Minas Gerais

Ver também 

Desambiguações de religião